Vitola puede referirse a:
 Vitola, actriz y comediante mexicana de origen canadiense.
 la anilla de los cigarros puros;
 los diferentes formatos que puede adoptar un puro según su longitud, grosor y figura;
 Vitola: Plantilla para calibrar balas de cañón o de fusil;
 Escantillón en que se señalan las medidas de los herrajes necesarios para construir un barco